«Айве́нго» () — американский приключенческо-исторический костюмный фильм, экранизация одноимённого романа Вальтера Скотта. Фильм был номинирован на три премии «Оскар»: за лучший фильм, лучшую работу оператора и лучший саундтрек, но не получил ни одной.

«Айвенго» стал началом трилогии исторических фильмов Ричарда Торпа, продолженной фильмами «Рыцари Круглого Стола» и «Квентин Дорвард».

Сюжет 
Король Ричард Львиное Сердце, возвращаясь из крестового похода, попадает в плен к герцогу Австрийскому. Пока король в плену, в Англии правит его слабовольный и вероломный брат принц Джон. Принц не намерен платить выкуп за опасного брата. Рыцарь Уилфред Айвенго, сопровождавший короля, возвращается в Англию, чтобы найти деньги на выкуп государя. Он ищет помощи у своего отца Седрика, но тот, старый саксонский вельможа, не хочет спасать короля-норманна. После нормандского завоевания Англии местные дворяне разделились на коренных-англосаксов и оккупантов-норманнов, недоверчивых и завистливых друг к другу.

Рыцари-норманны Бриан де Буагильбер и Хью де Бреси пытаются ограбить еврейского предпринимателя Исаака, гостя Седрика. Айвенго разрушает их планы и вызывается проводить Исаака до его дома в Шеффилде. Спутником Айвенго становится шут Вамба. Благодарная дочь Исаака, Ревекка, дарит рыцарю свои украшения, чтобы тот мог купить себе снаряжение для турнира. Девушка влюбляется в Айвенго, несмотря на социальную пропасть между ними.

Принц Джон назначает рыцарский турнир. Буагильбер и де Бреси выглядят непобедимыми до тех пор, пока некий сакс с закрытым забралом не выбивает обоих из седла. Однако и сам рыцарь — а это Айвенго инкогнито — получает рану от Буагильбера. Его увозят подальше от гнева норманнов — в Шервудский лес, к атаману благородных разбойников Робину из Локсли.

Тем временем отец Айвенго, Седрик, вместе с другими саксами и Ревеккой попадает в плен к норманнскому лорду Фрон де Бёфу. Тот требует выдачи Айвенго, юноша сдаётся сам, но негодяй не выпускает его отца. Отряд Робин Гуда штурмует замок и освобождает пленников, Вамба гибнет от руки Фрон де Бёфа, который сам падает под мечом Айвенго. Из норманнов уйти удаётся только Буагильберу, с Ревеккой. Норманн начинает испытывать страсть к своей пленнице.

Айвенго обращается к Исааку и прочим еврейским торговцам с просьбой о выкупе для короля Ричарда, и те соглашаются. Тем временем Ревекку обвиняют в колдовстве и должны будут сжечь на костре. Айвенго требует «Божьего суда» — поединка, который решит судьбу обвинения. Принц Джон приказывает Буагильберу победить Айвенго. Бриан, который вовсе не хочет смерти девушки, спрашивает у Ревекки её мнения, и та позволяет ему. Между Айвенго и Брианом происходит дуэль, в финале которой Буагильбер погибает. Перед смертью он признаётся в любви Ревекке. К концу поединка на ристалище с отрядом крестоносцев появляется вернувшийся в Англию выкупленный Ричард Львиное Сердце.

В ролях 
 Роберт Тэйлор — сэр Уилфред Айвенго
 Джоан Фонтейн — леди Ровена
 Джордж Сандерс — сэр Бриан де Буальгильбер
 Роберт Дуглас — сэр Хью де Бреси
 Феликс Эйлмер — Исаак, еврейский купец из Йорка
 Элизабет Тейлор — Ревекка, дочь Исаака
 Финлей Керри — сэр Седрик
 Эмлин Вильямс — Вамба, шут и оруженосец
 Норман Вудланд — король Ричард Львиное Сердце
 Гай Рольф — принц Джон
 Гарольд Уоррендер — Робин Гуд — Локсли
 Френсис де Вольф — сэр Фрон де Бёф
 Джек Черчилль — лучник в Уорикском замке

Съёмки 
Фильм снимался на студии MGM в Хартфордшире и в шотландском замке Дун.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 

Приключенческие фильмы США
Экранизации произведений Вальтера Скотта
Фильмы Ричарда Торпа
Фильмы о рыцарях
Фильмы о Робин Гуде
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1952 года
Исторические фильмы о XII веке